Ardiente paciencia puede referirse a:
Ardiente paciencia (película), película del año 1983 escrita y dirigida por el escritor chileno Antonio Skármeta.
Ardiente paciencia, novela corta de Antonio Skármeta del año 1985, desarrollando más a fondo la historia de la película.
Il Postino, película italiana de 1994 dirigida por Michael Radford, basada en la novela de Skármeta.
Ardiente paciencia (película de 2022), película de 2022 dirigida por Rodrigo Sepúlveda, basada en la novela de Skármeta.